

Коробово — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Коробово — присілок, Ленінський міський округ, Московська область

Див. також 
 Коробовське